The Lost World, Lost World en Lost Worlds kunnen verwijzen naar:

Literatuur:
 The Lost World (Arthur Conan Doyle), een boek van Arthur Conan Doyle
 The Lost World (Michael Crichton), een roman van Michael Crichton uit 1995
 The Lost World (Randall Jarrell), een dichtcollectie van Randall Jarrell
 Lost World (manga), een mangaserie van Osamu Tezuka
 Lost Worlds (Clark Ashton Smith), een korte verhalen collectie uit 1944 van Clark Ashton Smith
 Lost Worlds (spelboek), een spelboek uit 1983
 Lost Worlds (Lin Carter), een korte verhalen collectie uit 1980 van Lin Carter

Film en televisie:
 The Lost World (1925), een film uit 1925, gebaseerd op het boek van Arthur Conan Doyle
 The Lost World (1960), een film uit 1960, gebaseerd op het boek van Arthur Conan Doyle
 The Lost World (1992), een film uit 1992, gebaseerd op het boek van Arthur Conan Doyle
 The Lost World (1998), een film uit 1998, gebaseerd op het boek van Arthur Conan Doyle
 The Lost World (1999), een film uit 1999, gebaseerd op het boek van Arthur Conan Doyle
 The Lost World (2001), een film uit 2001, gebaseerd op het boek van Arthur Conan Doyle
 The Lost World: Jurassic Park, een film van Steven Spielberg gebaseerd op het boek van Michael Crichton 
 The Lost World (televisieserie), een Australische televisieserie
 Lost Worlds (televisieserie), een televisieserie van The History Channel

Muziek:
 The Lost World (album), een album uit 1995 van Michael Stearns
 Lost World (band), een Duitse punkband.